Песчаники — осадочные горные породы.

Топонимы 
Песчаники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Песчаники — деревня в Лунинецком районе Брестской области.
 Песчаники — деревня в Житковичском районе Гомельской области.

Таксоны 

 Песчаники — род жуков из семейства падальников.
 Песчаники — альтернативное название семейства жуков падальников.